Die Verbandsliga Mittelrhein 1976/77 war die 21. Spielzeit der Verbandsliga Mittelrhein, die von 1962 bis 1978 die höchste Spielklasse im mittelrheinischen Amateur-Fußball der Männer war. Ab 1974 stellte diese Liga zusammen mit den Verbandsligen Niederrhein und Westfalen den Unterbau zur 2. Bundesliga Nord dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Die Amateure des 1. FC Köln wurden Mittelrheinmeister, besaßen aber kein Aufstiegsrecht in die 2. Bundesliga. Vizemeister Siegburg 04 nahm stattdessen an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Nord teil. Die Siegburger wurden Zweiter in der Gruppe Nord A und mussten zwei Entscheidungsspiele gegen den Zweiten in der Gruppe Nord B, den 1. FC Bocholt bestreiten. Beide Spiele wurden mit 0:1 verloren. Somit verpasste Siegburg den Aufstieg in die 2. Bundesliga.
Die Aufsteiger Rhenania Richterich und die Amateure von Fortuna Köln sowie TuS Lindlar stiegen in die Landesliga Mittelrhein ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Verbandsliga Mittelrhein 1976/77 auf f-archiv.de

Fußballsaison 1976/77
Fußball-Verbandsliga Mittelrhein